N13 peut faire référence à :

Sciences 
Médecine 
 Uropathie obstructive et par reflux, d'après la classification internationale des maladies.

Transports 
Automobiles
 Nissan Pulsar N13, une automobile du constructeur japonais Nissan ;
 Nissan Sunny N13, une automobile du constructeur japonais Nissan.

Bus
 Ligne N13 du bus Noctis du réseau bruxellois,
 Ligne de bus Noctilien N13 de la RATP.

Routes
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres